Ghetto de Lwów#Le déménagement imposé vers le quartier Zamarstynów
Chernobyl (mini-série)#Controverses
Monty Python : Sacré Graal !#Résumé
The Duke (mini-série)#Épisodes